Herth ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Herth (* 1963), französischer Politiker
 Benjamin Herth (* 1985), deutscher Handballspieler und -trainer
 Gustav Herth (1820–1884), badischer Landwirt, Naturwissenschaftler und Politiker
 Milt Herth (1902–1969), US-amerikanischer Jazzorganist

Siehe auch:
 Hert
 Herdt
 Herd (Begriffsklärung)